Долгушин Ігор Олександрович (1908—1966) — казахський орнітолог.
 Долгушин Микита Олександрович (1938—2012) — російський та радянський актор балету, хореограф, педагог-репетитор, народний артист СРСР.
 Долгушин Павло Олександрович (1861—1926) — київський математик-педагог.
 Долгушин Олександр Трохимович (1925) — український поет. Член Національної спілки письменників України.

Прізвища